Памятник Татьяне Маркус — памятник 21-летней Татьяне Маркус (единственная женщина, получившая звание Герой Украины за участие в войне) расположен в Киеве у Бабьего Яра.

История 
Татьяна Маркус во время Великой Отечественной войны была подпольной связной и состояла в диверсионной группе. Способствовала убийству десятков офицеров и рядовых фашистов (среди них — главного гауляйтера Киева). 22 августа 1942 года была схвачена гестапо и около полугода её очень жестоко пытали. Никакой информации нацистам она не выдала и была убита.

Илья Левитас более 50 лет добивался увековеченья имени девушки (с 1956 года). Памятник был открыт 1 декабря 2009 года. Его собирались открыть ещё 29 сентября, но из-за возникших трудностей с местом и материалами открытие пришлось перенести. Своё имя на памятнике И. Левитас увековечивать не стал, а надпись, выполненная на украинском языке, гласит (в переводе на русский): «По инициативе Еврейской конфедерации Украины и фонда Память Бабьего Яра». На открытии присутствовало множество человек. Среди них были публичные особы: инициатор открытия памятника, президент «Фонда памяти „Бабьего Яра“» Илья Левитас, городской голова Киева Леонид Черновецкий, Геннадий Удовенко (председатель Совета по вопросам этнополитики при Президенте Украины), Сергей Максимов (сопрезидент Еврейской конфедерации Украины) и Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля Зина Калай-Клайтман. Открытие памятника было проведено президентом Украины.

По словам Леонида Черновецкого, на открытии памятника: Наша обязанность приложить максимум усилий, чтобы никто не был забыт. Сегодня мы открываем памятник юной бесстрашной еврейской девушке, которая отдала жизнь в борьбе с нацистскими захватчиками

К памятнику постоянно возлагают цветы, особенно в день рождения Татьяны Маркус. Так, 21 сентября 2011 года, на 90—летие со дня её рождения, прошла церемония возложения цветов с участием различных общественных деятелей. В частности, на церемонии присутствовали директор Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Б. И. Глазунов, Президент Еврейского совета Украины, председатель фонда «Память Бабьего Яра» И. М. Левитас, режиссёр кинофильма «Бабий Яр» (2002) Николай Засеев- Руденко, ученики школы № 44, автор памятника В. Медведев и др.

Описание 
Памятник выполнен из бронзы и представляет собой фигуру девушки, у которой решительно сжаты кулаки. Фигура стоит подле колючей проволоки. Композиция восхитила одних, а другие не совсем поняли композиционное решение. Памятник был создан скульптором В. Медведевым, архитектором Е. Костиным на средства частных лиц..

Пьедестал выполнен из серого гранита, надпись (на украинском языке) гласит:

«Татьяна Маркус

1921—1943

ГЕРОЙ УКРАИНЫ

Выдающаяся Киевская подпольщица».

См. также 
 Памятник детям, расстрелянным в Бабьем Яру
 Памятник советским гражданам и военнопленным, расстрелянным в Бабьем Яру
 Памятник «Менора»

Примечания

Литература 
 Татьяна Котик. Краса и подвиг . Хрещатик. № 168 (3614). 1 грудня 2009 року.

Ссылки 
 Памятник Татьяне Маркус 
 Памятник Татьяне Маркус открыли, но официоз — на днях. Первая женщина — Герой Украины травила фашистов и бросила в них гранату в букете цветов 
 фоторепортаж с открытия памятника 
 [www.geolocation.ws/v/P/34983189/-/en Фотографии мемориала]

Маркус
Памятники жертвам Холокоста
Здания и сооружения, построенные в 2009 году на Украине
Скульптуры 2009 года
Скульптуры по алфавиту
2000-е годы в Киеве
2009 год в Киеве